Михаи́л Степа́нович Го́нда () — советский металлург, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии УССР. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва (1963—1967).

Биография 
Родился 24 ноября 1928 года в селе Моринцы Звенигородского района (ныне Черкасской области Украины) в крестьянской семье. Украинец.

В 1948 году окончил школу фабрично-заводского обучения в Мариуполе.

В 1948—1971 годах работал в мартеновском цехе металлургического комбината имени Ильича, сначала подручным сталевара пятой печи (под руководством Ивана Лута), затем сталеваром первой печи мартеновского цеха.

Избирался депутатом Верховного Совета УССР 6-го созыва (1963—1967).

Умер 28 сентября 1972 года в Мариуполе, где и похоронен на Волонтёровском кладбище.

Память 
В честь Гонды названа улица в Мариуполе.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот»;
 дважды Орден Ленина;
 Орден Октябрьской Революции;
 медали;
 Государственная премия УССР в области науки и техники;
 Почётный металлург УССР.

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 
 
 Великому сталевару посвящается // «Ильичёвец», 25 ноября 2008 года, № 124

Металлурги СССР
Похороненные в Мариуполе
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
Делегаты XXIII съезда КПСС